

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Коммод Антонин А. и Гай Авфидий Викторин.
 Неудачное покушение на римского императора Коммода.
 Раскрыт заговор против Коммода, во главе которого стояла его сестра Луцилла, а убить Коммода должен был Клавдий Помпеян. Заговорщики казнены. Луциллу отправили на Капри, а затем велели умертвить.

Родились 
 26 января —  — первая жена императора Цао Пэй.
  — государственный чиновник, писатель, поэт.
  — военный генерал государства Восточное У.

Скончались 
 18 октября — Теофил, патриарх Антиохийский (приблизительная дата).
 Децим Велий Руф Юлиан — римский политический деятель второй половины II века.

См. также